Ficklin ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Franklin Ficklin (1827–1871), US-amerikanischer Geheimdienst-Offizier und Pionier des Pony-Express'
 Orlando B. Ficklin (1808–1886), US-amerikanischer Politiker

Ficklin bezeichnet als Ortsname:

 Ficklin (Illinois), Vereinigte Staaten